Příjmení Sabitzer nosí více různých osobností:

 Herfried Sabitzer (* 1969) – rakouský fotbalista
 Ludwig Sabitzer – rakouský házenkář
 Marcel Sabitzer (* 1994) – rakouský fotbalista